Монте може да се отнася за:

 Монте - град в Швейцария;
 Монте - пустиня в Аржентина;
 Монте (Корсика) - селище и община във Франция, департамент От Корс.
 Луи Монте (1917 – 1989) – итало-американски певец;
 Филип де Монте (1521 – 1603) – фламандски композитор.
 Монте или Монте банк – мексиканска игра на карти.

Пояснителни страници